Батопилас има више значења:

 Батопилас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Батопилас (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Батопилас (Батопилас, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику